The Wiz steht für:

 Iz the Wiz (eigentlich Michael Martin), war ein US-amerikanischer Streetart-Künstler, einer der ersten und bekanntesten Graffiti-Künstler der 1970er und 1980er Jahre in New York
 The Wiz (Musical), Super Soul-Musical „Wonderful Wizard of Oz“, ein Musical mit Musik und Texten von Charlie Smalls und Buch von William F. Brown als Nacherzählung von L. Frank Baum's The Wonderful Wizard of Oz im Kontext der afroamerikanischen Kultur
 The Wiz – Das zauberhafte Land, ein US-amerikanisches Musical von William F. Brown, das 1978 von Sidney Lumet verfilmt wurde, basiert auf dem Buch Der Zauberer von Oz von L. Frank Baum